Голобобов — фамилия:

 Голобобов, Василий Степанович — Георгиевский кавалер; адъютант; № 1049 (534); 28 июня 1794.
 Голобобов, Всеволод Порфирьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 3 февраля 1915.
 Голобобов, Семён Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 9005; 1 февраля 1852.